Gueguen ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Gueguen, französischer Psychologe
 Raoul Gueguen (* 1947), französischer Pentathlet
 Yves Guéguen (* 1949), französischer Geophysiker

Siehe auch:
 Guéguen